Сержант может означать:
 Сержант — чин, воинское звание младшего командного (унтер-офицерского) состава в вооружённых силах.
 Сержант — одна из форм землевладения в средневековой Англии, при которой держатель земли (сержант) был обязан королю (или иному сеньору) исполнением определённой, обычно невоенной, службы.
 «Сержант» — кинофильм 1988 года, одна из трёх новелл в составе киноальманаха «Мостик».

Фамилия 
 Сержант, Александр (род. 1953) — советский и латвийский художник, режиссёр, главный редактор самиздатского журнала «Третья модернизация».
 Сержант, Вячеслав Евстафьевич (1888—1940) — дальневосточный приморский красный партизан времён Гражданской войны.
 Сержант, Марк (род. 1959) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик, спортивный администратор велокоманды «».
 Сержант, Рафаил Иванович (1897—1974) — деятель революционного движения в Западной Беларуси, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Сержант, Тони (род. 1977) — бельгийский футболист, полузащитник.

См. также 
 «Сержант-рекрутёр»
 Сержантов
 Сержантово